Granskning kan syfta på:

 Förhandsgranskning – granskning av dokument innan de trycks eller publiceras
 Granskande journalistik –  en typ av journalistik, se grävande journalistik
 Granskning av Wikipedia-artiklar, se Wikipedia:Artikelgranskningar
 Granskning av konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar, se dimensioneringskontroll enligt EKS
 Granskning av källor – en kritisk granskning av källmaterial, se källkritik